ОК-650 — серия водо-водяных ядерных реакторов на тепловых нейтронах, размещаемых на подводных лодках. В качестве ядерного топлива используется высокообогащённая по урану-235 двуокись урана. Тепловая мощность — 180…190 МВт (260 000 л.с.).

Разработаны ОКБМ им. И. И. Африкантова. Относятся к третьему поколению.

Модификации 
Первый реактор серии смонтирован на наземном стенде КВ-1 в НИТИ в 1975 году. На 2012 год стенд в рабочем состоянии.

Аварии в реакторном отсеке 
 Б-534 «Нижний Новгород»

Затопления реакторов 
При авариях на подводных лодках происходило затопление реакторов:
 К-278 «Комсомолец» — заглушен и затоплен 1 реактор ОК-650Б-3. Периодически происходит обследование АПЛ.
 К-141 «Курск» — заглушено и затоплено 2 реактора ОК-650В. После поднятия подводной лодки, ОЯТ было выгружено.

Примечания

См. также 
 Типы подводных лодок ВМФ СССР и России
 Утилизация атомных подводных лодок

Ссылки 
 ОК-650Б-3  на flot.com

Ядерные реакторы подводных лодок
Серии ядерных реакторов СССР